

Волен — місто в кантоні Ааргау
 Волен-бай-Берн — громада в кантоні Берн

Прізвище 
 Волен Сидеров — болгарський політик

Інше 
 Волен — футбольний клуб з однойменного міста